Такмичење у трчању на 400 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржано је 4. и 5. марта.

Титулу освојену у Торину 2009, бранио је Јохан Висман из Шведске.

Постигнут је најбољи европски резултат сезоне, 3 национална и 4 лична рекорда, као и 5 најбољих личних резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских атлетичара на 400 метара у дворани 2011. године пре почетка првенства (4. марта 2011), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2011.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирала су се по два првопласирана из сваке од 5 квалификационих група (КВ) и два такмичара на основу постигнутог резултата (кв).

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Плас. !!Група!! Стаза !! Такмичар !! Земља !!!!!!Старт!! Резул.!! Бел. 
|-bgcolor=ccffcc
| 1. ||1|| 6 || align=left| Ричард Бак || align=left|  Уједињено Краљевство||46,22 ||46,38 || 0,176 || 46,57 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 2. ||5|| 6 || align=left| Лесли Џон || align=left|  Француска||45,85 ||46,13  || 0,193 || 46,63 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 3. ||5|| 5 || align=left| Дмитриј Бурјак || align=left|  Русија||46,21 ||46,89  || 0,199 || 46,84 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 4. ||1|| 5 || align=left| Јоан Десимус || align=left| Француска||46,31 ||46,31  || 0,200 || 46,90 ||КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 5. ||3|| 6 || align=left| Томас Шнајдер || align=left|  Немачка||46,19 || 46,19 || 0,259 || 47,10 || КВ
|-bgcolor=ddffdd
| 6. ||1|| 3 || align=left| Марк Ујакпор || align=left|  Шпанија||47,10 ||47,30 || 0,166 || 47,31 ||кв
|-bgcolor=ddffdd
| 7. ||5|| 4 || align=left| Дмитро Островски || align=left|  Украјина||46,95||46,95|| 0,162 || 47,33 ||кв
|-bgcolor=ccffcc
| 8. ||3|| 2 || align=left| Клеменс Целер || align=left|  Аустрија||46,27 ||47,07  || 0,202 || 47,37 || КВ
|-
| 9. ||3|| 4 || align=left| Сердар Тамач || align=left|  Турска ||47,08 ||47,39|| 0,186 || 47,46 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 10. ||2|| 6 || align=left| Ричард Стракан || align=left|  Уједињено Краљевство||46,35 ||46,35  || 0,186 || 47,54 || КВ
|-
| 11. ||3|| 5 || align=left| Брајан Греган || align=left|  Ирска ||46,68 ||46,82 || 0,222 || 47,63 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 12. ||4|| 5 || align=left| Најџел Левин || align=left|  Уједињено Краљевство||46,17 ||45,17|| 0,211 || 47,73 || КВ
|-bgcolor=ccffcc
| 13. ||4|| 6 || align=left| Давид Голнов || align=left|  Немачка||46,89 ||46,89  || 0,212 || 47,74 || КВ
|-
| 14. ||1|| 4 || align=left| Yevgen Hutsol || align=left|  Украјина||47,13 ||47,13  || 0,175 || 47,81 || 
|-bgcolor=ccffcc
| 15. ||2|| 5 || align=left| Ансуман Фофана || align=left|  Француска||46,71 ||46,71|| 0,306 || 47,89 ||КВ
|-
| 16. ||2|| 3 || align=left| Марк Ороско || align=left|  Шпанија||47,29||47,29|| 0,160 || 47,92 ||
|-
| 17. ||4|| 4 || align=left| Јохан Висман || align=left|  Шведска||45,89 ||47,41  || 0,192 || 47,95 ||  
|-
| 18. ||2|| 2 || align=left| Ендрик Зилберстајн || align=left|  Грузија|| ||  || 0,239 || 48,07 || НР
|-
| 19. ||2|| 1 || align=left| Владимир Краснов || align=left|  Русија||46,93 || - || 0,283 || 48,10 ||
|-
| 20. ||4|| 3 || align=left| Павел Маслак || align=left|  Чешка|| 47,05|| 47,05 || 0,208 || 48,14 || 
|-
| 21. ||5|| 2 || align=left| Емир Бекрић || align=left|  Србија||47,89 ||47,89 || 0,180 || 48,34 ||
|-
| 22. ||4|| 2 || align=left| Расмус Меги || align=left|  Естонија||48,09 ||48,09  || 0,277 || 48,49 ||
|-
| 23. ||5|| 3 || align=left| Ник Екелунд-Аренандер || align=left|  Данска||47,77 ||47,77  || 0,206 || 48,55 || 
|-
| 24. ||2|| 4 || align=left| Нил де Оливеира || align=left| Шведска||47,31 ||47,31  || 0,197 || 48,64 || 
|-
| 25. ||1|| 2 || align=left| Арам Давтијан || align=left| Јерменија||49,37 ||51,90 || 0,288 || 48,96 ||НР
|-
| 26.||3|| 3 || align=left| Кристијан Ефремов || align=left| Македонија||51,00 ||51,00|| 0,269 || 50,35 || |}

 Полуфинале 
У финале пласирала су се по прва тројица из обе полуфиналне групе (КВ''').

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани